Malmö (stad), een stad in Zweden;
 Malmö (gemeente), de gemeente waarin deze stad is gelegen;
 Groot-Malmö, de stadsregio;
 Malmö FF, een voetbalclub.